Tebolillo puede referirse a:
El nombre común de la planta Medicago sativa.
El nombre común de la planta Trifolium angustifolium.
El nombre común de la planta '''''Trifolium repens.